Laserpitium cyanapiifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Laserpitium cyanapiifolium ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
cyanapiifolium